Boniecki ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Boniecki (1933–2021), polnischer Schwimmer
 Maria Albin Boniecki (1908–1995), polnischer Bildhauer